«Дезерти́р» () — французская комическая опера композитора Пьера-Александра Монсиньи с либретто . Впервые была поставлена в «Comédie-Italienne» в Париже 6 марта 1769 года.

Считается величайшим музыкальным успехом Монсиньи и одной из ключевых французских комических опер конца XVIII века. В Парижской «Опера-Комик» её ставили более 300 раз до 1911 года. За пределами Франции опера была особо популярна в Германии. В ней смешаны серьёзные и комические элементы. Тема спасения в последнюю минуту от наказания повлияла на т. н. оперы спасения.

В 1785 году Жан Доберваль на музыку оперы поставил одноимённый балет.

Сюжет 
Солдат Alexis помолвлен на Louise. Она обманывает его, делая вид, что собирается выйти замуж за Bertrand. Alexis попадается на обман и в отчаянии дезертирует из армии. Он схвачен и брошен в тюрьму — ожидать казнь. Louise идет к королю просить помиловать Alexis. Она получает письмо об отсрочке, но падает в обморок от истощения, прежде чем доставить его. Всё заканчивается хорошо, когда король лично освобождает Alexis.

Роли

Записи 
 Le déserteur (musical numbers only): William Sharp (Alexis), Dominique Labelle (Louise), Ann Monoyios (Jeannette), David Newman (Montauciel/Second Guard), Eugene Galvin (Jean-Louis/Third Guard), Tony Boutté (Bertrand/First Guard), Darren Perry (Courchemin), Claire Kuttler (Aunt Marguerite), Andrew Adelsberger (Jailer), Opera Lafayette Orchestra, conducted by Ryan Brown (Naxos 8.660263-64 , 2010)

Литература 
 Viking Opera Guide ed. Holden (1993)
 Amadeus Online (Italian)
 Sedaine, Michel (1769). Le déserteur: Drame en trois actes, en prose melée de musique. Par Monsieur Sedaine. La musique par M***. Représentée, pour la premiere fois, par les Comédiens Italiens ordinaire du Roi, le Lundi 6 Mars 1769, libretto, 82 pages. Paris: Chez Claude Herissant. View at Google Books.
 Del Teatro (Italian)
 Philippe Vendrix (ed.) L’opéra-comique en France au XVIIIe siècle (Mardaga, 1992)

Комические оперы
Оперы по алфавиту
Оперы Александра Монсиньи
Оперы на либретто Мишеля Седена
Оперы на французском языке
Оперы 1769 года
Оперные премьеры Театра итальянской комедии в Париже